Il gruppo della sepiolite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della sepiolite 
 Falcondoite
 Loughlinite
 Sepiolite

Note 

Sepiolite